Капернау́м:
 Капернаум — древний город, располагавшийся на северо-западном побережье Тивериадского моря (сейчас — озеро Кинерет), в Галилее, в Израиле. 
 «Капернаум» — ливанский художественный фильм 2018 года режиссёра Надин Лабаки.
 «Капернаум» — трактир, одно из излюбленных литераторами мест встреч, игравших роль своеобразных общественно-политических клубов и характерных для петербургской культуры конца XIX — начала XX веков.